Гове́а () — испаноязычная фамилия.

Известные носители:
 Говеа, Исмаэль (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Говеа, Омар (род. 1996) — мексиканский футболист.
  (род. 1991) — эквадорский футболист.
 Эрнандес Говеа, Хорхе Даниэль (род. 1989) — мексиканский футболист.